Glenwood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glenwood Historic District (Thomasville, Georgia), NRHP-ID 10000826
 Glenwood Historic District (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID 89000861
 Glenwood Historic District (Clarksville, Tennessee), NRHP-ID 96001405